

Généralités

Prénom 
Lambert est un prénom masculin devenu rare en France, formé à partir des racines germaniques  « pays » et  signifiant « illustre » ou « brillant ».

Il a pour formes féminines Lamberte et Lambertine.

Patronyme 
Lambert est un nom de famille assez répandu en France. On a compté 17891 naissances portant ce patronyme en France entre 1966 et 1990.

Variantes linguistiques 
 anglais : Lambert
 allemand, néerlandais : 
 espagnol : 
 italien : Lamberto, Lamberti latin : Lambertus
 poitevin : Lanbért
 russe : Ламбер

 Personnalités portant ce prénom 

 Saints catholiques et orthodoxes 
 Lambert de Maastricht (), évêque de Maastricht ; fêté le 17 septembre
 Lambert de Lyon († 688), archevêque ; fêté le 14 avril
 Lambert de Vence ; fêté le 26 juin

 Noblesse franque 
 Membres de la dynastie franque des Widonides
 Lambert  († 836), comte de Nantes, marquis de Bretagne de 818 à 834
 Lambert II († 852), comte de Nantes et d'Angers
 Lambert , duc de Spolète († 880)
 Lambert († 898), roi d'Italie et empereur
 Lambert de Hesbaye († 714), comte en Hesbaye, ancêtre des Robertiens, père possible de Rotrude, épouse de Charles Martel

 Valentinois 
 Lambert, comte de Valentinois (Valence) ().
 Lambert, fils du précédent, évêque de Valence (v. 997 — 1011).

 Personnalités portant ce patronyme 

familles
 
 famille Join-Lambert, famille normande
 
 famille Lambert, famille de banquiers belges

personnalités
 Adam Lambert (né en 1982), acteur et chanteur américain ;
 Adelaide Lambert (1907-1996), nageuse américaine ;
 Adrien Lambert (1913-2003), homme politique québécois ;
  ;
 Albert Lambert (1865-1941), acteur français ;
 Albert-Antoine Lambert (1854-?), artiste peintre français ;
 Albert Bond Lambert (1875-1946), aviateur et golfeur américain ;
 Alexandre Lambert (né en 1993), ingénieur informatique ;
 Alexandre-Antoine Lambert (1836-1919), architecte français ;
 Amaury Lambert, mathématicien français ;
  (née en 1981), joueuse australienne de hockey sur gazon ;
 Armand Lambert (1880-1944), astronome français ;
 Arsène Lambert (1834-1901), général français ;
 August Lambert (1916-1945), aviateur allemand ;
 Aylmer Bourke Lambert (1761-1842), botaniste britannique ;
 Bernard Lambert (1931-1984), syndicaliste français ;
 Bertrand Lambert (1955-2013), pilote français de char à voile ;
 Blanche Lambert Lincoln (née en 1960), femme politique américaine ;
  ;
  ;
 Charline Lambert (née en 1989), poétesse belge
 Chloé Lambert (née en 1976), actrice française ;
 Christian Lambert (1946-), policier et haut-fonctionnaire français ;
Christiane Lambert, agricultrice française ;
  ;
 Constant Lambert (1905–1951), compositeur britannique ;
  ;
 Denny Lambert (né en 1970), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Diane Lambert, statisticienne américaine ;
 Dode Lambert (née en 1948), artiste-peintre suisse ;
 Dominique Lambert, philosophe belge ;
 Donald Lambert (1904-1962), pianiste de stride américain ;
 Edward Howard Lambert (1915-2003), neurophysiologiste américain ;
 Eleanor Lambert (1903-2003), journaliste américaine de mode ;
 Élie Lambert (1888-1961), historien d'art et archéologue français ;
  ;
 Ernest Lambert (1918-1944), membre de l'Armée juive, fusillé par la Gestapo ;
 Eugène Lambert (1819-1875), architecte français ;
 Florian Lambert (né en 1942), chansonnier, musicien et conteur québécois ;
 François Lambert (1486?-1530), réformateur protestant ;
 François Lambert (1755-1837), administrateur militaire français ;
 François-Michel Lambert (né en 1966), homme politique français ;
 Franz Lambert (né en 1948), compositeur et organiste allemand ;
 Fred Dayton Lambert (1871-1931), botaniste américain ;
  ;
 Georges Lambert (1919-1998), peintre, graveur et illustrateur français ;
  ;
  ;
 Henri de Lambert (1631-1686), militaire français ;
 Henri-François Lambert (1760-1796), général français ;
  ;
 Jacky Lambert, comédien belge ;
  ;
 Jeanne Lambert, comédienne, fille de Jean-Yves Lambert ;
 Jean-Henri Lambert (1728-1777), mathématicien, physicien et astronome mulhousien ;
 Jean-Michel Lambert (1952-2017), magistrat français ;
 Jean-Yves Lambert dit Jean-Yves Lafesse (1957-2021), humoriste et acteur français, père de Jeanne Lambert ;
  ;
  ;
  ;
 Juliette Lambert (1836-1936), alias Juliette Lamber ou Juliette Adam, femme de lettres française ;
 Kent Lambert (né en 1952), rugbyman néo-zélandais ;
 Kit Lambert (1935-1981), producteur et manager de The Who ;
  ;
 Lilian Lambert, danseuse et pédagogue belge ;
  ;
 Lothar Lambert (né en 1944), acteur, réalisateur, monteur, scénariste, producteur et directeur de la photographie allemand ;
  ;
 Louis-Eugène Lambert (1825-1900), peintre animalier français ;
  ;
  ;
 Margot Lambert (née en 1999), joueuse française de badminton ;
 Marie-Claire Lambert (née en 1948), femme politique belge ;
 Marie-France Lambert, actrice québécoise ;
 Marius Lambert (1868-1954), compositeur et critique français ;
 Marjorie F. Lambert (1908-2006), archéologue et anthropologue américaine ;
 Marvin Lambert (1977-2012), catcheur (lutteur professionnel) américain ;
 Maurice de Lambert, (1873-1953) illustrateur, peintre, décorateur et graveur français ;
 Marquise de Lambert (1647-1733), femme de lettres française ;
  ;
  ;
  ;
 Mieszko II de Pologne ou Mieszko II Lambert (990 - 1034), roi de Pologne ;
 Miranda Lambert (née en 1983), chanteuse de musique country ;
 Nathalie Lambert (née en 1963), patineuse de vitesse canadienne ;
  ;
 Nicole Lambert, autrice française de bande dessinée ;
  ;
  ;
 Philibert Lambert (1664-1731), poète français ;
 Phyllis Lambert (née en 1927), architecte québécoise ;
  ;
 Pierrette Lambert (née en 1928), artiste française ;
 Olivier Lambert (né en 1971), escrimeur français ;
  ;
 Roger Lambert (1881-1937), avocat et homme politique français ;
 Roger Lambert (né en 1940), handballeur international français ;
 Roger-Gabriel Lambert (1897-1960), officier de marine français ;
 Rosa et Dudley Lambert, auteurs britanniques de roman policier ;
 Ruth Lambert (1914-1996),assistante sociale juive française, travaillant pour l'Œuvre de secours aux enfants ;
 Samuel Lambert (1806-1875), banquier belge ;
 Sébastien Lambert (né en 1973), entraîneur de basket-ball français ;
 Simon Lambert (né en 1982), auteur québécois ;
 Simon Lambert (né en 1983), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Stéphanie Lambert (née en 1979), handballeuse française ;
  ;
 Tristan Lambert (1846-1929), homme politique français ;
 Urbain François Lambert (1773-1814), général français ;
 Verity Lambert (1935-2007), productrice anglaise de séries télévisées et de films ;
 Victor Lambert (1831-1912), chef de cave de la maison de champagne Pommery ;
 Vincent Lambert ;
 Xavier Lambert (°1950), général français ;
 Yves Lambert (Musicien) (né en 1956), musicien
  ;

personnages de fiction
 Gérard Lambert, personnage qui donne son titre à deux chansons de Renaud (Les Aventures de Gérard Lambert présente sur l'album  Marche à l'ombre et Le Retour de Gérard Lambert incluses dans l'album éponyme) ;
 Lambert, personnage interprété par Coluche dans le film Tchao pantin de Claude Berri ;
 Pierre Lambert, personnage principal de Lance et compte'', série télévisée québécoise.

Toponymie, odonymie et bâtiments 

 Lambert, ville de l'Oklahoma, aux États-Unis ;
 Lambert, ancienne commune française des Alpes-de-Haute-Provence, aujourd'hui intégrée à La Robine-sur-Galabre ;
 Lambert, cratère d'impact situé sur la planète Mars ;
 Magny-Lambert, commune française de la Côte-d'Or ;
 Hôtel Lambert, un hôtel particulier parisien dans l'île Saint-Louis, monument historique ;
 Lambersart, commune de l'agglomération de Lille ;
 Mont Lambert, hameau et point culminant du Boulonnais (187 m, tour de transmission) ;
 Lamberville, commune de Seine-Maritime ;
 Woluwe-Saint-Lambert, commune de l'agglomération de Bruxelles (Région de Bruxelles-Capitale) ;
 Lambert, localité du comté de Quitman, dans l'État du Mississippi, aux États-Unis ;
 Lambert, un village du comté de Scott, dans le Missouri, aux États-Unis ;
 Lambert´s Bay Bird Island Nature Reserve, une réserve naturelle en Afrique du Sud.
  ;
 Lambert, un cours d’eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Sciences 
Les éléments qui suivent ont été nommés d'après le nom du mathématicien Jean-Henri Lambert :
 loi de Beer-Lambert, une loi optique reliant l'absorption de la lumière aux propriétés du matériau ;
 loi de Lambert, une loi optique reliant l'émittance à la luminance ;
 lambert (symbole L), une unité de luminance ;
 projection de Lambert, une projection conique utilisée en cartographie ;
 fonction W de Lambert, une réciproque de la fonction  ;
 série de Lambert, un objet mathématique.

Entreprises 
 Groupe Bruxelles Lambert, une entreprise belge
 Plâtres Lambert, une entreprise française
 Crème glacée Lambert, une entreprise québécoise
 Warner-Lambert, une entreprise pharmaceutique américaine

Autres 
 Cyprès de Lambert, une espèce d'arbre de la famille des Cupressacées, endémique de la côte centrale de la Californie
 Lambert, Hendricks & Ross, un groupe vocal américain de jazz

Lien externe

Références 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de prénom
Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme belge
Patronyme français
Patronyme anglais
Prénom germanique
Prénom masculin
Patronyme juif